

События 
 Консулы: Марк Туллий Цицерон (3. I 106 — 7. XII 43 до н. э.) и Гай Антоний Гибрида (два плебея); преторы: Гай Косконий, Гай Сульпиций, Луций Валерий Флакк, Квинт Цецилий Метелл Целер, Публий Корнелий Лентул Сура, Гай Помптин и Квинт Помпей Руф; пропреторы: Марк Плеторий Цестиан (в Македонии) и Публий Сервилий Глобул (в Азии); курульный эдил: Публий Корнелий Лентул Спинтер; плебейский эдил: Луций Росций Отон; народные трибуны: Луций Сений, Луций Цецилий Руф, Публий Нигидий Фигул, Публий Сервилий Рулл, Тит Ампий Бальб и Тит Лабиен; квесторы: , Публий Ватиний, Публий Сестий, Секст Атилий Серран Гавиан и Тит Фадий Галл; монетные триумвиры: Луций Кассий Лонгин и Луций Фурий Брокх; верховный понтифик: Гай Юлий Цезарь.
 Юлий Цезарь избран великим понтификом.
 Год консульства Цицерона.
 Триумф Лукулла. Цезарь при расследовании убийства Сатурнина предложил передать судебные функции народному собранию. Катилина вновь неудачно выставляет свою кандидатуру на выборах консула и готовит государственный переворот. Катилина направляется в Этрурию, где Манлий собирает армию. Заседание сената. Цицерон, Катон, Катул и другие требуют казнить заговорщиков, и лишь Цезарь предложил пока оставить им жизнь. Катон обвиняет в соучастии в заговоре Цезаря, но безуспешно. По решению сената Лентул, Цетег и другие видные заговорщики умерщвлены без суда. Разгром армии Манлия и Катилины римскими войсками в бою у города Пистории. Гибель Катилины. Цицерон получает титул «отца отечества».
 Неудачный заговор Катилины против сената Рима.
 Разоблачение и казнь участников заговора Катилины. Объявление Катилины вне закона.
 Взятие Помпеем Иерусалима. Иудея превращена в римскую провинцию, её территория уменьшена. Присоединение Понта и Пафлагонии к Риму.
 Октябрь/ноябрь — Сервий Сульпиций при поддержке Катона и некоего Гнея (или Луция) Постумия обвиняет Мурену, избранного на следующий год консулом, в подкупе избирателей () и привлекает того к суду. Благодаря Гаю Юлию Цезарю Лициния защищали Гортал, Красс и Цицерон, говоривший последним; в итоге, Луция оправдали.
 Произошло Пантикапейское землетрясение (63 г. до н. э.). Современник события сообщает: «В то время, когда Митридат справлял на Боспоре праздник Цереры, внезапно случилось столь сильное землетрясение, что за ним последовали ужасные разрушения городов и полей». Это свидетельство подтверждают и данные археологических раскопок, которые фиксируют значительные повреждения каменных построек не только в столице Боспорского царства, но и в городах Нимфей, Китей, Порфмий (все — на Керченском полуострове Крыма), датированные I веком до н. э.
 Власть в Боспоре переходит к Фарнаку, сыну Митридата. Самоубийство Митридата на акрополе Пантикапея.
 63—47 — царь Боспора Фарнак II, сын Митридата VI.

Китай:
 Кяны готовят восстание.

Родились 
 23 сентября — Октавиан Август, римский император (27 до н. э. — 14);
 Марк Випсаний Агриппа (ум. 12 до н. э.), др.-римский военный и политич. деятель, соратник и сподвижник предыдущего, первый его зять. Первым из римлян начал строительство терм;
 63, ок. — Страбон (ум. не позже 24), крупный античный географ и анналист, автор 17-томной «Географии».

Скончались 
 Лето — понтийский царь Митридат VI Евпатор покончил жизнь самоубийством;
 5 декабря — казнь Гая Корнелия Цетега, Луция Статилия, Публия Габиния Капитона, Марка Цепария и Публия Корнелия Лентула Суры (участников заговора Катилины);
 Семпрония Гракхия, мать Фульвии и дочь Гая Семпрония Гракха;
 Квинт Цецилий Метелл Пий, консул в 80 и верховный понтифик с 81 гг. до н. э. После смерти его место в жреческой коллегии занял Цезарь.

См. также

Примечания

Литература